El término Something Wild puede referirse a:

 Something Wild (1961), película - protagonizada por Carroll Baker y Ralph Meeker.
 Something Wild (1986), película - protagonizada por Jeff Daniels, Melanie Griffith, y Ray Liotta.
 Something Wild (1997), álbum de Children of Bodom.